Die Liste der Spieler von Inter Mailand umfasst alle Spieler, die für den italienischen Fußballklub Inter Mailand seit dessen erstmaliger Teilnahme an der italienischen Fußballmeisterschaft 1909 mindestens ein Pflichtspiel absolvierten.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Ende der Saison 2021/22. Spieler, die in der Saison 2021/22 noch beim Klub unter Vertrag standen, sind in der Spalte bis mit „aktiv“ markiert, darin sind auch verliehene Spieler enthalten.

Legende 

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname bzw. Künstlername.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler für Inter Mailand zu Pflichtspieleinsätzen kam; zwischenzeitliche Vereinswechsel werden nicht berücksichtigt.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Prima Categoria (1909–1921), Prima Divisione (1921–1926), Divisione Nazionale (1926–1929) und Serie A (seit 1929) für Inter Mailand absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Prima Categoria (1909–1921), Prima Divisione (1921–1926), Divisione Nazionale (1926–1929) und Serie A (seit 1929) für Inter Mailand erzielte
 Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Coppa Italia und der Supercoppa Italiana für Inter Mailand absolvierte.
 Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Coppa Italia und der Supercoppa Italiana für Inter Mailand erzielte.
 internationale Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in internationalen Wettbewerben sowie in Qualifikationsspielen zu diesen für Inter Mailand absolvierte. Dazu zählen der Mitropapokal, Messestädte-Pokal, UEFA Champions League (bis 1992 Europapokal der Landesmeister), Europapokal der Pokalsieger, UEFA Europa League (bis 2009 UEFA-Pokal), Weltpokal und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
 internationale Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in internationalen Wettbewerben sowie in Qualifikationsspielen zu diesen für Inter Mailand erzielte. Dazu zählen der Mitropapokal, Messestädte-Pokal, UEFA Champions League (bis 1992 Europapokal der Landesmeister), Europapokal der Pokalsieger, UEFA Europa League (bis 2009 UEFA-Pokal), Weltpokal und FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
 Gesamtspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in Pflichtspielen für Inter Mailand absolvierte. Dazu zählen neben den vorstehenden Wettbewerben auch ligainterne Entscheidungsspiele in den Jahren 1964, 1999 und 2000; davon betroffene Gesamtzahlen sind mit einem * gekennzeichnet.
 Gesamttore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in Pflichtspielen für Inter Mailand erzielte. Dazu zählen neben den vorstehenden Wettbewerben auch ligainterne Entscheidungsspiele in den Jahren 1964, 1999 und 2000; davon betroffene Gesamtzahlen sind mit einem * gekennzeichnet.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken mehrerer Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste

Weblinks 

 Spielerarchiv von Inter Mailand
 Spielerarchiv auf interfc.it

!
Mailand Inter
Fussballspieler Mailand Inter